Le Monte-Carlo Squash Classic 2015 est l'édition 2015 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 8 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification et une wildcard Coline Aumard.

En finale, Jenny Duncalf l'emporte face à Sarah-Jane Perry.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Site PSA 
 Site Sitesquash 

2015
Squash en 2015
Sport à Monaco en 2015
Sport en novembre 2015